BLG steht als Abkürzung für:
 Bulgarische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Bundesleistungsgesetz in Deutschland
 Bruttolöhne und Gehälter in der Sozialversicherung

Firmen- und Verbandsbezeichnungen:
 Bahn Logistik GmbH, Berliner Unternehmen
 Basler Lagerhausgesellschaft, heute Ziegler (Schweiz) AG
 Betonlieferungs GmbH in München, Tochtergesellschaft von HeidelbergCement
 BLG Logistics Group, Bremer Unternehmen (ehem. Bremer Lagerhaus Gesellschaft)
 Brennelementlager Gorleben, niedersächsisches Unternehmen
 Bundesverband der gemeinnützigen Landgesellschaften (Weblink)

Bezeichnungen in Militär und Wissenschaft:
 Batterieladegerät, in der Elektrotechnik
 Beta-Lactoglobulin: Bestandteil der Milch von Rindern und Schafen
 Breite Liste Gesundheit, Name medizinischer Fachschaften, z. B. an der LMU München
 Brückenlegegerät, als Teil der Bezeichnung von Brückenlegepanzern der DDR-Volksarmee

Siehe auch:

Abkürzung